Черноголовый украшенный попугай () — вид птиц семейства попугаевых (Psittacidae). Ранее относился к роду Pionopsitta, который теперь является монотипным. Обитает в Бразилии, Французской Гвиане, Гайане, Суринаме и Венесуэле.

Описание 
Средняя длина тела 23 см, масса — 130 г. Тело зелёного цвета, голова от чёрного до коричневатого цвета. Шея и затылок жёлтые с коричневатым оттенком. Горло и верхняя часть груди оливково-коричневые. Маховые перья чёрные с зеленоватой сеткой на внешней стороне; нижняя сторона голубовато-зелёная. Центральные перья хвоста с синим кончиком. Окологлазное кольцо светло-серого цвета. Радужная оболочка оранжевая. Клюв рогового цвета.

Места обитания 
Обитает во влажных тропических и субтропических лесах на высоте до 1100 м над уровнем моря.

Биология 
Питается орехами, семенами, фруктами и ягодами.

Примечания 

Животные, описанные в 1790 году
Попугаевые
Птицы Южной Америки